Le Martyre de saint Pierre est le titre de plusieurs peintures sur le thème du Martyre de saint Pierre :
 Le Martyre de saint Pierre du cycle de la Vie de saint Pierre de Masaccio dans la chapelle Brancacci de l'église Santa Maria del Carmine de Florence, et de son polyptyque de Pise.
Le Martyre de saint Pierre de Luca Giordano, Musée Fesch.
 Le Martyre de saint Pierre de Mattia Preti, musée de Grenoble .
Le Martyre de saint Pierre de Michel-Ange, à la  Chapelle Paolina, Vatican.
Le Martyre de saint Pierre d'Anton van Dyck, Musées royaux de Belgique, Bruxelles.
 Le Martyre de saint Pierre de Pierre Subleyras, musée du Louvre .
 Le Martyre de saint Pierre du Titien, tableau brûlé en 1863 à Venise.

Pierre apôtre dans la peinture